Battering Ram (ariete in lingua inglese) può riferirsi a:

 Battering Ram – album degli Iron Savior del 2004
 Battering Ram – album dei Saxon del 2015
 Ariete (Battering Ram) – personaggio dei fumetti della Marvel Comics